

Castela-Mancha 
Pozuelo — na província de Albacete
Pozuelo de Calatrava — na província de Cidade Real
Los Pozuelos de Calatrava — na província de Cidade Real
El Pozuelo — na província de Cuenca

Castela e Leão 
Pozuelo de la Orden — na província de Valladolid
Pozuelo del Páramo — na província de Leão
Pozuelo de Tábara — na província de Zamora
Matapozuelos — na província de Valladolid

Comunidade de Madrid 
Pozuelo de Alarcón
Pozuelo del Rey
Ciempozuelos

Outras comunidades autónomas 
Pozuelo de Aragón — na província de Saragoça, Aragão
Pozuelo de Zarzón — na província de Cáceres, Estremadura

Desambiguações de topônimos